Der Begriff 6th Armoured Division bezeichnet folgende militärische Verbände:
 6th Armoured Division (Südafrika), eine südafrikanische Panzerdivision
 6th Armoured Division (Vereinigtes Königreich), eine Panzerdivision des Vereinigten Königreichs

Der ähnliche Begriff 6th Armored Division bezeichnet eine Panzerdivision der Vereinigten Staaten.